Hildebrandt puede referirse a:

 Hermanos Hildebrandt 1939,
 Johann Maria Hildebrandt 1847-1881,
 César Hildebrandt (n. 1948), periodista peruano.
 Dieter Hildebrandt (1927–2013), artista de cabaré alemán,
 Johann Lukas von Hildebrandt (1668–1745), arquitecto austríaco,
 Martha Hildebrandt (b. 1925), lingüista y política peruana.